Гладкий Олексій Олексійович (Анатолій) — український релігійний діяч, єпископ РПЦ, архієрей УПЦ (МП).
  (1912—1970) — український радянський військовий діяч, генерал-майор, військовий розвідник, педагог.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок